Rádio Deus É Amor Joinville é uma emissora de rádio brasileira com concessão em Itapoá e com sede em Joinville no estado de Santa Catarina, opera no dial FM 93.1 MHz. Atualmente está arrendada para a Igreja Pentecostal Deus É Amor, retransmitindo a programação da Rádio Deus É Amor.

História 
Até 2011 operava na frequência 99.9 MHz, mas por determinação da ANATEL, a emissora passa a operar na frequência 102.5 MHz. No início de 2012 passa a ser mais uma afiliada da Transamérica Hits (portadora da Rede Transamérica). Foi a volta da marca Transamérica à Joinville, pois de 1994 à 2008 a cidade possuía a Transamérica FM Joinville 91.1 MHz (esta era afiliada à portadora Pop da Rede Transamérica), hoje a 91.1 FM é afiliada à Jovem Pan FM e se chama Jovem Pan FM Joinville.

No dia 21 de Fevereiro de 2013 foi anunciado que a Transamérica Hits Joinville iria deixar o dial da cidade pois a emissora foi arrendada para a Igreja Pentecostal Deus É Amor. No dia 28 de Fevereiro, a Igreja assumiu a frequência. No início de 2016 a emissora muda de frequência mais uma vez, agora ela é sintonizada em 93.5 MHz.
É a segunda vez que a emissora muda de frequência, a primeira foi de 99.9 MHz para 102.5 MHz. Em 2021, a emissora muda novamente de frequência, indo de 93.5 para 93.1 FM.

Ligações externas 
 

Rádio Deus É Amor (Joinville)
Fundações em Santa Catarina em 2011